АТП Мастерс 1000 је серија девет најпрестижнијих тениских турнира у мушкој конкуренцији после Гренд Слем турнира и Мастерс купа. Турнири се одржавају у градовима у Европи (4), Северној Америци (4) и Азији (1). Наследивши Гран при шампионску серију, почела је са одржавањем 1990. године. Ови турнири одговарају Обавезним Премијер и Премијер 5 турнирима за жене.

Новак Ђоковић је први и једини играч који је освојио све турнире из категорије АТП Мастерс 1000 и рекордер је по броју освојених титула (6) током једне тениске сезоне (2015). Новак Ђоковић је рекордер по укупном броју титула са 38 освојених титула.

Имена серије 
 -{Grand Prix Tennis Championship Series}- (1970–1989)
 -{ATP Championship Series, Single-Week}- (1990–1995)
 -{ATP Super 9}- (1996–1999)
 -{Tennis Masters Series (TMS)}- (2000–2003)
 -{ATP Masters Series}- (2004–2008)
 -{ATP World Tour Masters 1000}- (2009–2018)
 -{ATP Tour Masters 1000}- (2019–)

Историја

Промене 2009. 
Дана 31. августа 2007, АТП је најавио драстичне промене у серији. Наиме, од 2009. године, серија се зове "Мастерс 1000", а "1000" означава број бодова који је могуће освојити на овом турниру. Турнир у Хамбургу је изгубио статус Мастерс турнира, али се ту и даље одржава редован АТП турнир (ATP 500 серије). Мастерс у Мадриду се игра у мају на шљаци. Нови турнир у Шангају је заменио Хамбург мастерс и преузео термин у октобру и тврду подлогу коју је раније имао Мадрид мастерс.

Промене 2011. 
Од 2011. шест од девет турнира серије "Мастерс 1000" турнири су и за мушкарце и за жене.

Осми мастерс 
Осми Мастерс је од 1990. до 1994. игран у Стокхолму, 1995. у Есену, од 1996. до 2001. у Штутгарту, од 2002. до 2008. у Мадриду, а од 2009. се игра у Шангају. Овај Мастерс се све време играо на затвореним теренима; од 1990. до 1997. на тепиху, а од 1998. на тврдој подлози.

Тепих 
Када је серија почела са одржавањем 1990. четири турнира играна су на тврдој подлози, три на шљаци а два на тепиху. Године 1998. мастерс у Штутгарту мења тепих тврдом подлогом, а 2007. и мастерс у Паризу.

Турнири

Бивши турнири 

  Јоханезбург (1970—1974)
  Лос Анђелес (1970—1973)
  Лондон (1970—1989)
  Бостон (1970—1980)
  Стокхолм (1970—1980, 1984—1994)
  Филаделфија (1970—1986)
  Сиднеј (1970—1971)
  Вашингтон (1971—1977)
  Лас Вегас (1972—1981)
  Индијанаполис (1974—1977)
  Хамбург (1978—2008)
  Токио (1978—1988)
  Форест Хилс (1982—1985)
  Есен (1995)
  Штутгарт (1996—2001)

Расподела поена

Рекордери по броју титула 
Победници (1970—2022) са 5 или више титула

{|
|- valign=top
|
{|class=wikitable
|-
!!!Титуле након промена 1990.!!#
|-
| 1. ||  Новак Ђоковић || 38
|-
| 2. ||  Рафаел Надал || 36
|-
| 3. ||  Роџер Федерер || 28
|-
| 4. ||  Андре Агаси || 17
|-
| 5. ||  Енди Мари || 14
|-
| 6. ||  Пит Сампрас || 11
|-
| 7. ||  Томас Мустер || 8
|-
| 8. ||  Мајкл Ченг || 7
|-
|rowspan=7|9. ||  Џим Куријер || rowspan=7| 5
|-
| Борис Бекер
|-
| Марсело Риос
|-
| Густаво Киртен
|-
| Марат Сафин
|-
| Енди Родик
|-
| 'Александар Зверев
|}
|

|}
 Имена играча који тренутно играју писана су подебљаним словима.''

АТП Мастерс серија
Тениски турнири